Köping [] ist
 ein ehemaliger Status (1620–1970) für kleinere schwedische Ortschaften entsprechend einer Marktgemeinde oder Flecken, siehe Minderstadt, Absatz: Schweden; der Begriff bedeutet eigentlich Kauf-Anger.
 ein altschwedischer Namensbestandteil von Städten mit solchem Status, etwa bei Enköping, Jönköping, Linköping, Norrköping, Nyköping oder Söderköping, vgl. auch isl. Kaupang und finn. Kaupunki
 eine schwedische Gemeinde, siehe Köping (Gemeinde)
 der Hauptort dieser Gemeinde, siehe Köping (Ort)

Siehe auch
Köpping

no:Bydannelse#Kaupangbegrepet